Okręty US Navy o nazwie USS "Sampson", pochodzącej od nazwiska kontradmirała Williama T. Sampsona:
 Pierwszy "Sampson" (DD-63) był okrętem głównym niszczycieli typu Sampson. Wszedł do służby w 1916, służył w czasie I wojny światowej i został wycofany w 1921.
 Drugi Sampson (DD-394) był niszczycielem typu Somers, który wszedł do służby w 1938, służył w czasie II wojny światowej i został wycofany w 1946.
 Trzeci "Sampson" (DDG-10) był niszczycielem rakietowym typu Charles F. Adams, który służył w latach 1961-1991.
 Czwarty "Sampson" (DDG-102) będzie niszczycielem rakietowym typu Arleigh Burke. Jego budowę zatwierdzono w 2002, a przyjęcie do służby powinno odbyć się pod koniec 2007 roku.

Sampson